

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Czołowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów 
 Czołowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło 
 Czołowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik 
 Czołowo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik

Zobacz też 
 Czołowo-Kolonia